Åtminstone två olika personer från antikens Grekland bar namnet Karneades (, , betydelse "från Karnea").

Karneades den äldre (213/214 f.Kr.-129/128 f.Kr.). Föreståndare för den stoiska skolan i Aten fram till 137/136 f.Kr.
Karneades den yngre (-131/130 f.Kr.). Efterträdde Karneades d.ä. som föreståndare då denne drog sig tillbaka av hälsoskäl 137/136 f.Kr., dog medan hans föregångare ännu levde och efterträddes då av Krates från Tarsos. Mycket mer än så är inte känt om honom, förutom att hans fader hette Polemarchos.